Nawiedzony dom/ Nawiedzony – powieść Shirley Jackson
 Nawiedzony dom – powieść Heather Graham
 Nawiedzony dom – powieść Joanny Chmielewskiej z 1979 roku
 Nawiedzony dom – film grozy z 1963 roku, ekranizacja powieści Jackson
 Nawiedzony dom – film grozy z 1991 roku
 Nawiedzony dom – film grozy z 1999 roku (tytuł alternatywny: Dom na Przeklętym Wzgórzu)
 Nawiedzony dom – film grozy z 2013 roku
 Nawiedzony dom – animowany film krótkometrażowy z 2003 roku, z serii Animatrix

Zobacz też 
 Nawiedzony